Martinsburg peut faire référence à :

Toponymes

États-Unis 
 , une communauté non constituée en municipalité, de , dans le comté de Washington (Indiana) ;
 Martinsburg, une ville du  comté de Keokuk, en Iowa ;
 Martinsburg, une ville du comté d'Audrain, dans le Missouri ;
 Martinsburg, une ville dans l’État de New York ;
 Martinsburg, ville située en Ohio ;
 Martinsburg, un borough du comté de Blair, en Pennsylvanie ;
 Martinsburg, le siège du comté de Berkeley, situé en Virginie-Occidentale ;

Autre 
 Martinsburg, un château fort qui faisait partie de la forteresse de Mayence.
 Château de Martinsburg à Lahnstein (Allemagne)

Homonymie de toponyme